Арту́р Алекса́ндрович Гиварги́зов — российский детский писатель и поэт, член Союза писателей России.

Биография 
Родился в 1965 году в Киеве. С 1968 года живёт в Москве. В 1989 году окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу гитары.

Первый рассказ был опубликован в 1997 году в журнале «Сатирикон». С тех пор стихи и короткая проза регулярно появляются в самых разных детских периодических изданиях.

Первая книга, сборник стихотворений «Мой бедный Шарик», вышла в 2002 году. На сегодняшний день издано около 20 книг, в том числе одна книга пьес и восемь поэтических сборников.

Книги 

 Мой бедный Шарик / художник Илья Савченков. М.: Дом детской книги, 2002.
 Со шкафом на велосипеде / художник Елена Блинова. М.: Эгмонт Россия Лтд., 2003.
 Записки выдающегося двоечника / художник Елена Блинова. М.: Эгмонт Россия Лтд., 2005.
 Про королей и вообще / художник Алена Микора. М.: Гаятри, 2005.
 Про Драконов и Милиционеров / художник Елена Блинова. М.: Эгмонт, 2006.
 Хитрый Зубов / художник Евгения Двоскина. М.: Дрофа, 2006.
 Тры-тры-тры, мы — автобус и другие / художник Вера Коротаева. М.: Время,2006.
 Мы так похожи: Поэтический сборник для семейного чтения / художник Иван Александров. М.: Самокат, 2008.
 Непослушный пират / художник Максим Покалёв. М.: Эгмонт, 2009.
 Контрольный диктант и Древнегреческая трагедия / художник Александр Войцеховский. М.: Самокат, 2009.
 Энциклопедия с бабочкой и барабаном / художник Максим Покалёв. М.: Эгмонт, 2010.
 Экзамен на барабанщика / художник Александр Наумов. М.: Время, 2010.
 В честь короля / художник Максим Покалёв. М.: Время, 2011.
 Как со взрослыми / художник Вера Коротаева. М.: Время, 2011.
 Генералы / художник Максим Покалёв. М.: Самокат, 2011.
 Как-то я летел с рябины / художник Наталья Яскина. М.: Издательский Дом Мещерякова, 2011.
 Записки выдающегося двоечника / художник Максим Покалёв. М.: Эгмонт, 2012.
 Когда некогда / художник Ирина Дешалыт. М.: Самокат, 2012.
 Космонавты / художник Максим Покалёв. М.: Эксмо, 2013.
 Такие разные Оли / художник Максим Покалёв. М.: Эгмонт, 2014.
 Главные роли для Оли / художник Максим Покалёв. М.: Эгмонт, 2014.
 Морж, учитель и поэт / художник Сергей Калинин. М.: Розовый жираф, 2015.
 С дедского на детский / Артур Гиваргизов, Максим Кронгауз; художник Максим Покалёв. М.: АСТ, 2015
 Записки выдающегося двоечника / художник Вера Коротаева. М.: Время, 2016
 В честь короля / художник Вероника Гаранина. М.: Мелик-Пашаев, 2016
 Дима, Дима и Дима / художник Вера Коротаева. М.: Время, 2016
 Вот тебе раз / художник Сергей Любаев. М.: Мелик-Пашаев, 2017
 Контрольный диктант и древнегреческая трагедия / художник Алиса Юфа. М.: Мелик-Пашаев, 2017
 Слово мамонта / художник Сергей Калинин. М.: Розовый жираф, 2017
 Где наш дедушка / художник Артём Костюкевич. М.: Эгмонт, 2017
 Полёт самолёта по нотам / художник Софья Уткина. М.: Эгмонт, 2017
 Как исчез директор школы / художник Марта Журавская. М.: Эгмонт, 2017
 Бесконечно ваши, Волк и Красная Шапочка / Артур Гиваргизов, Валентина Дёгтева; художник Алексей Капнинский. М.: Эгмонт, 2017
 Переход / художник Виктория Семыкина. М.: Эгмонт, 2018
Записки собаки охотника / художник Ляля Ваганова. М.: Эгмонт, 2018
Ефремовские сказки / художник Евгений Подколзин. М.: Эгмонт, 2018
Энциклопедия с бабочкой и барабаном / художник Никита Терешин. М.: Август, 2018
Тетрадь Вики Т. / художник Алиса Юфа. М.: Мелик-Пашаев, 2018

Награды 
 Диплом Дома детской книги «Синяя птица»,
 Победитель конкурса «Алые паруса» (2003, 2006)
 Приз журналистов «Медиа-фаворит» в рамках ежегодного национального конкурса «Книги года — 2005»,
 лауреат конкурсов «Детское читательское жюри», «Заветная мечта» и премии имени С. Маршака.
 лауреат премии имени Корнея Чуковского (2011)

Экранизации 
 Везуха! (мультсериал)

Ссылки 

 Официальный сайт
 Страница на Facebook
 Мини-анкета и интервью на Библиогид.
 Страница на Трамвае.
 Этот «непедагогичный» Артур Гиваргизов (Библиотека в школе).
 Издательство Эгмонт.
 Страница на сайте издательства «Время».
 Страница на сайте издательства «Самокат».
 Издательство Дрофа.
 Гиваргизов Артур (сценарист) — на сайте animator.ru
 Гиваргизов? Несерьезный какой-то — интервью Артура Гиваргизова на сайте «Букник-младший»

Писатели России XXI века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Писатели Москвы
Русские писатели XXI века
Русские поэты
Члены Союза писателей России
Сценаристы мультипликации